Скрад се може односити на:

 Скрад, насеље и седиште истоимене општине у Приморско-горанској жупанији, Хрватска
 Општина Скрад, општина у Приморско-горанској жупанији, Хрватска

или:

 Горњи Скрад, насеље у општини Крњак, Карловачка жупанија, Хрватска
 Доњи Скрад, насеље у општини Бариловић, Карловачка жупанија, Хрватска